Parti du peuple (Corée du Sud)
 Parti du peuple gambien
 Parti du peuple (Grèce)
 Parti du peuple (Groenland)
 Parti du peuple (Îles Féroé)
 Parti du peuple indien
 Parti du peuple (Islande)
 Parti du peuple pakistanais
 Parti du peuple sud-ossète
 Parti du peuple (Syrie) - de 1925 à 1948.
 Parti du peuple (Uruguay)
 Parti du peuple cambodgien
 Parti du peuple mongol

Voir aussi